Mananara, fiume del Madagascar orientale
Mananara Nord o Mananara Avaratra, comune rurale (kaominina) del Madagascar nord-orientale.
Parco nazionale di Mananara
Riserva della Biosfera di Mananara Nord, riserva della biosfera dell'UNESCO, istituita nel 1990